Zero Configuration steht für:

 Zeroconf (Zero Configuration Networking), eine Arbeitsgruppe und ein Technik der IETF zur konfigurationsfreien Vernetzung von Geräten in lokalen Rechnernetzen
 Wireless Zero Configuration, eine Technik zur automatischen Konfiguration von WLAN bei Microsoft Windows